Ви́ктор Царёв: Царёв, Виктор Григорьевич (1931—2017) — советский футболист и тренер.
 Царёв, Виктор Николаевич (1939—2020) — советский гребец-байдарочник.